Жоаким Машаду Гонсалвеш  (; ) — португальский футболист, защитник; тренер.

Клубная карьера 
Ким родился в Санту-Тирсу, округ Порту и начал свою профессиональную карьеру в местной команде «Тирсенсе» в 1985 году, играющей во втором дивизионе Португалии. Впоследствии, в течение одного полного десятилетия Ким играл только за клубы Лиги Примейры. В разное время он представлял «Брагу», «Виторию де Гимарайнш», «Эштрелу де Амадора», «Шавеш», «Варзин» и «Кампумайоренси». С «Виторией» он выступал в Кубке УЕФА 1992/93, сыграв четыре игры, в которых португальская команда обыграла испанский «Реал Сосьедад» в первом раунде (3:2 по сумме двух матчей).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zerozero.pt
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Тирсенсе»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Шавеш»
Игроки ФК «Варзин»
Игроки ФК «Кампумайоренси»
Игроки ФК «Мая»
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Ф91 Дюделанж»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Оливейренсе»
Тренеры ФК «Тирсенсе»
Тренеры ФК «Фейренсе»
Тренеры ФК «Вашаш»
Тренеры ФК «Шавеш»
Тренеры ФК «Лехия» Гданьск
Тренеры ФК «Тондела»
Тренеры ФК «Витория» Сетубал
Тренеры ФК «Санта-Клара»
Тренеры ФК «Белененсеш»
Тренеры ФК «Аль-Батин»
Тренеры ФК «Академика» Коимбра
Тренеры ФК «Арока»
Тренеры ФК «Вилафранкенсе»
Тренеры ФК «Аль-Оруба» Эль-Джауф